Реуты — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Реуты — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Реуты — деревня в Лиозненском районе Витебской области.